Osiedle Książęce (Katowice)
 Osiedle Książęce (Skarżysko-Kamienna)